G80 oder G 80 steht für:
 BMW G80, die interne Bezeichnung der leistungsstärksten Versionen (ab 353 kW / 480 PS) M3 der BMW 3er-Baureihe seit 2020 
 Genesis G80, ein Pkw-Modell
 Infantile Zerebralparese (ICD-10-WHO-Code), siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme #Krankheitskapitel
 Sierra Remote Observatories (Sternwartencode), Auberry in Fresno County, siehe Liste der Sternwarten-Codes
 Autobahn Guangzhou–Kunming, chinesische Autobahn
 NVIDIA G80, Grafikprozessor, siehe Nvidia-Geforce-8-Serie

G.80 steht für:
 Fiat G.80, italienisches Flugzeug von Fiat Aviazione

Abkürzung